Pottawatomie Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Pottawatomie Township (Coffey County, Kansas)
 Pottawatomie Township (Franklin County, Kansas)
 Pottawatomie Township (Pottawatomie County, Kansas)
 Pottawatomie Township (Oklahoma)